De Supercoppa 1993 was de zesde editie van de Italiaanse supercup. De wedstrijd vond op 21 augustus 1993 plaats in het RFK Stadium in Washington D.C., de hoofdstad van de Verenigde Staten. Kampioen AC Milan nam het op tegen bekerwinnaar Torino FC. Het duel eindigde in een overwinning voor Milan (1-0). Het was de eerste keer dat het duel om de Supercoppa georganiseerd werd in het buitenland.

Finale

Wedstrijdgegevens

Zie ook
Serie A 1993/94

1993
AC Milan
Torino FC
Sport in Washington D.C.
Sportevenement in de Verenigde Staten
Voetbal in de Verenigde Staten